1985 Голяма награда на Нидерландия е 30-о за Голямата награда на Нидерландия и единадесети кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 25 август 1985 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия